Mikcja
 Przemoc